Drew kan som auktorsförkortning betyda:

 Elmer Reginald Drew
 Joshua Drew
 Richard Arthur Ian Drew

Robotskapade auktorsförkortningar